Жузе Пинту Пайва (, род. 16 июля 1938, Салвадор) — бразильский шахматист, национальный мастер.

Чемпион Бразилии 1966 и 1971 гг. Серебряный призер чемпионатов Бразилии 1967 и 1969 гг. Бронзовый призер чемпионата Бразилии 1965 г.

В составе сборной Бразилии участник двух шахматных олимпиад (1968 и 1970 гг.).

В 1972 г. представлял Бразилию в зональном турнире.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Ж. Пинту Пайвы  в базе Chessgames
 Личная карточка Ж. Пинту Пайвы  на сайте 365Chess (в личной карточке отсутствуют партии с шахматной олимпиады 1970 г.; см. здесь:  [1] и  [2]; партии из чемпионатов Бразилии см. здесь:  [3] (1965),  [4] (1967),  [5] (1969),  [6] (1970),  [7] (1971))

Шахматисты Бразилии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Родившиеся в Салвадоре